Als Zentralmarkthalle bezeichnete Markthallen sind:

 Zentralmarkthalle Berlin
 Zentralmarkthalle Leipzig
 Zentralmarkthalle Sofia